Erzsébet tér több településen is található:

 Erzsébet tér, Budapest
 Erzsébet tér, Miskolc
 Erzsébet tér, Nagykanizsa
 Erzsébet tér, Tata